Сан-Андрес-де-ла-Каль () — посёлок в муниципалитете Тепостлан мексиканского штата Морелос. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила 1383 человека.

Общие сведения 
Прежнее название посёлка: Tenextitla происходит из языка науатль и его можно перевести как: известковое место. В современном названии отражены почитаемый в городе Святой Андрес и известняк (на испанском la Cal), на котором стоит город.

Источники

Ссылки 

Города Морелоса